

Geografia 
 Isola Bridgeman – isola dell'Antartide

Persone 
 Charles Bridgeman – architetto del paesaggio inglese
 Junior Bridgeman – cestista statunitense
 Orlando Bridgeman, III conte di Bradford – nobile e politico inglese

Pagine correlate 
 Bridgman